Cyclozodion är ett släkte av kräftdjur. Cyclozodion ingår i familjen Calappidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Cyclozodion